Jehuda může být:

 Juda – hebrejské rodné jméno

jméno
 Jehuda ben Becalel (Rabbi Löw; asi 1520–1609) – vrchní rabín a učenec, legendární tvůrce pražského Golema
 Jehuda ha-Levi (asi 1075–1141) – španělský židovský básník a filosof

příjmení osob
 Cvi Jehuda (1887–1965) – izraelský politik a poslanec
 Eliezer Ben Jehuda (1858–1922) – rusko-izraelský jazykovědec
 Chajim Jehuda (1917–1985) – izraelský politik
 Jisra'el Bar Jehuda (1895–1965) – izraelský politik

izraelská lidská sídla
 Even Jehuda
 Mecadot Jehuda
 Or Jehuda
 Ramot Jehuda-Zoharim
 Tirat Jehuda

jiný význam
 Oblastní rada Mate Jehuda

Rozcestníky - příjmení